Het binnenste deel van een lichaam, in verschillende toepassingen:
 Aardkern, de kern van de Aarde of van een ander hemellichaam
 Atoomkern, centrum van een atoom, positief geladen en bestaand uit protonen en neutronen
 Boorkern, stuk gesteente dat naar boven wordt gehaald bij een boring in het aardoppervlak
 Celkern, groot organel in eukaryotische cellen waarin het DNA is opgeslagen
 Centrale kern, gebied in een constructie waarbinnen krachten moeten aangrijpen zodat er alleen drukspanning optreedt
 Kern (spoel), centraal deel van een elektromagneet waardoor de veldlijnen lopen
 Kernhout, hout in het binnenste van de boom dat de boom steunt, maar geen water meer transporteert
 Multikernprocessor (core), een van de individuele processoren waaruit een multikernprocessor bestaat
 De geleidende kern van een elektriciteitskabel
 Woonplaats, concentratie van bebouwing met een eigen naam
 in sommige gebieden een bestuurlijke term voor een stad, stadsdeel, dorp of gehucht
 Overhang (typografie) (kerning), het dichter bijeenplaatsen van letters naargelang hun vorm het toelaat

Aardrijkskunde
 Kern (rivier), een rivier in de Amerikaanse staat Californië. Zie ook Kern River (doorverwijspagina).
 Kern County, een county in de Amerikaanse staat Californië

Archeologie
 Kern (archeologie), lithische kern

Familienaam
 Aline Kern-Freyenmuth (1809-1890), Zwitsers maatschappelijk werkster
 Christophe Kern, Frans wielrenner
 Erwin Kern (1898-1922), Duitse moordenaar van Walther Rathenau
 Gottlieb Kern, oprichter van de latere firma Kern & Sohn
 Kern, later Kern & Sohn genoemd, een weegschalenfabriek opgericht door Gottlieb Kern 
 Hendrik Kern (1833–1917), Nederlands taalkundige en oriëntalist
 Johan Hendrik Kern (1867–1933), Hoogleraar taal- en letterkunde in Groningen en Leiden, zoon van Hendrik Kern
 Richard Kern, Amerikaans fotograaf en filmmaker

Instituut
 Kern (Indologisch instituut), het Indologisch Instituut van de Universiteit Leiden

Muziek
Kern (album), een muziekalbum van Stef Bos uit 2018

Politieke partij
 Kern'75, lokale politieke partij in de gemeente Gilze en Rijen

Taalkunde
 Zinskern, zinsdeel bestaande uit het onderwerp en het gezegde

Wiskunde
 kern (algebra), een deelverzameling die is geassocieerd met een afbeelding, bij een matrix ook wel nulruimte genoemd 
 Kern (categorietheorie), een abstract concept

Zie ook

 Nucleus (doorverwijspagina)